«Нижнесалдинская кедровая роща» («Селиванова роща») — ботанический памятник природы в черте города Нижняя Салда Свердловской области, Россия.

Роща расположена в юго-западной части города и является остатком некогда крупного кедрового массива, существовавшего до основания поселения. По состоянию на 1985 год в роще насчитывалось около 440 деревьев сибирского кедра. Диаметр стволов составлял 100—136 см, высота до 20 м. Приблизительный возраст деревьев от 70 до 330 лет. В начале XX-го века в кедровнике устраивали сходки рабочие Нижнесалдинского завода. В годы Гражданской войны здесь было расстреляно белогвардейцами около 60 рабочих. В 1925 году на месте казни рабочих был установлен обелиск<ref name="п">Басуев Г. К. Кедровая роща в г. Нижняя Салда // Охрана природы на Урале. Свердловск: Издательство УФ АН СССР, 1962. Вып. 3, С. 144</ref>.

Решением исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся № 727 от 16.09.1960 года роща объявлена памятником природы и историко-революционным памятником областного значения. Постановлением Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года № 41-ПП ботанический памятник природы «Нижнесалдинская кедровая роща» включён в перечень особо охраняемых природных территорий Свердловской области. Охрана территории объекта возложена на МУП «Чистый город».

 Примечания 

 Литература 
 Басуев Г. К. Кедровая роща в г. Нижняя Салда // Охрана природы на Урале. Свердловск: Издательство УФ АН СССР, 1962. Вып. 3
 Зубов С. А.'' Кедровая роща // Природа. — Москва: Издательство «Наука». 1960. № 6 — С. 84.

Ссылки 
 Памятник природы «Кедровая роща» в Нижней Салде

Городской округ Нижняя Салда
Памятники природы Свердловской области
Ботанические памятники природы
Сосна
Рощи